Зубівська сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Зубівська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район